Boccacci ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Boccacci (* ?), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Manfredo Boccacci (12. Jh.), italienischer Bischof